De ti bud har flere betydninger:

 De 10 bud – fra det Gamle Testamente i Bibelen
 De ti bud (film fra 1923) - en film af Cecil B. DeMille fra 1923
 De ti bud (film fra 1956) – en genindspilning af 1923-filmen af Cecil B. DeMille fra 1956